Шарль Леко́к (, 3 июня 1832, Париж — 24 октября 1918, там же) — французский композитор, автор ряда популярных оперетт, из которых наиболее известны «Дочь мадам Анго» и «Жирофле-Жирофля».

Биография 
Окончил Парижскую консерваторию (1854), ученик Ф. Э. Ж. Базена и Фроманталя Галеви; вслед за этим работал органистом, давал уроки игры на фортепиано. На конкурсе оперетт, устроенном Оффенбахом, разделил с Бизе первый приз, благодаря чему его оперетта «Доктор Миракль» (Le Docteur Miracle) была поставлена в оффенбаховском театре Буфф-Паризьен (1857).

Воодушевлённый успехом, Лекок решил посвятить себя музыкальному театру. Первое время повторить успех ему не удавалось: несколько написанных им оперетт не обратили на себя внимания публики.

Перемена к лучшему наметилась только в 1868 году: оперетта «Чайный цветок» (Fleur de thé) выдержала более ста представлений, следующая за ней «Сто дев» (Les cent vierges, 1872) также имела большой успех. Наконец, в том же 1872 году на сцене Брюсселя появилась главная оперетта Лекока: «Дочь мадам Анго» (La fille de Madame Angot). Только в Париже эта оперетта исполнялась более 400 вечеров подряд.

Некоторые из позднейших оперетт тоже имели успех. В частности, об оперетте «Майоран» («Маржолен»; La Marjolaine; 1877) музыковед и критик Анри Лавуа писал, что «никогда прежде Лекок не предлагал публике работу столь тщательно выстроенную и столь удачную мелодически».

Творчество 
Лекок написал свыше 50 опер и оперетт, из которых наибольшую известность получили:
 Доктор Миракль (Le Docteur Miracle, 1857)
 Чайный цветок (Fleur de thé, 1868)
 Сто дев (Les cent vierges, 1872; на русской сцене шла под названием «Зелёный остров»)
 Дочь мадам Анго (La fille de Madame Angot, 1872)
 Жирофле-Жирофля (Giroflé-Girofla, 1874)
 Les prés Saint-Gervais (1874)
 La petite Marife (1875)
 Маленький герцог (Le petit duc, 1878)
 La petite mademoiselle (1879)
 Le jour et la nuit (1881)
 Принцесса Канарская (La princesse des Canaries, 1883)
 Рука и сердце (Le cœur et la main, 1883)

В 1886 году Лекок написал оперу «Плутон», а в 1899 году — музыку для балета «Лебедь» (Le cygne), поставленного в театре Опера Комик. Он был также автором балета «Синяя Борода» (1898), оркестровых пьес, романсов, хоров.

Примечания

Литература 
 Владимирская А. Звездные часы оперетты. Л., 1975.
 Янковский M. Оперетта. Возникновение и развитие жанра на Западе и в СССР. Л. — М., 1937.
 Ярон Г. М. О любимом жанре. М.: Искусство, 1963.
 Schneider L. Les maitres de l’opérette française. Paris, 1924.

Ссылки 
 Полный список оперетт Лекока
 Шарль Лекок, нотная библиотека
 

Композиторы оперетт
Академические музыканты Франции
Оперные композиторы Франции XIX века
Оперные композиторы Франции XX века
Балетные композиторы Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез